Джиха́д:
 Джихад — в исламе.
 «Исламский джихад»
 Палестинский исламский джихад
 Аль-Джихад (Египетский исламский джихад)
 Салафистская группа проповеди и джихада
 Операция «Джихад»
 Джихад (фильм)
 Джихад Джейн
 Джихад Фулани

См. также  
 Секс-джихад
 Джихадист Джон